

Biografia 
Formatosi inizialmente come assistente di laboratorio di biologia, Geiger oggi sta studiando per ottenere una laurea in informatica presso l'Università tecnica di Braunschweig.

Unitosi nel 2019 a Volt Germania, la sezione tedesca di Volt Europa, poiché ritiene importante che le persone in Europa lavorino insieme su progetti comuni, è stato presidente della sezione statale di Volt nella Bassa Sassonia, dove si candidò anche alle elezioni locali del 2021.

Successivamente, nel dicembre 2021, Geiger è stato eletto presidente federale di Volt Germania.

Vita privata 
Geiger è affetto da fibrosi cistica.

Note

Voci correlate 
 Volt Europa

Altri progetti 

Politici di Volt Europa